A 2022-es Moto3-világbajnokság a sorozat tizenegyedik idénye volt, ami a MotoGP betétfutamaként szerepelt. A bajnokságot a Nemzetközi Motor Szövetség (FIM) szervezi és bonyolítja le, ez a szakág legmagasabb szintű bajnoksága. A címvédő Pedro Acosta volt, aki a Moto2-ben folytatta pályafutását a Red Bull KTM Ajo csapatánál, így nem védhette meg bajnoki címét. Az ausztrál versenyt megnyerése után Izan Guevara két fordulóval a vége előtt a világbajnoki címet is elhódította, miután matematikailag is behozhatatlan előnye lett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Változások 
 A finn versenyt már 2020-ban és 2021-ben sem tudták megrendezni, de ebben az évadban ismét bekerült a versenynaptárba az új Kymi Ring-en, de végül ismét elmaradt. 2022. május 25-én jelentették be, hogy homologizációs munkálatok késése miatt, valamint a Oroszország ukrajnai inváziója miatt törlik a versenyhétvégét.

A szezon menete

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

Versenyzők

Gyártók

Csapatok

Megjegyzés

Jegyzetek

További információk

Moto3